Alain Exiga, auteur français de littérature
 Jean-François Exiga (1982-),  joueur français de volley-ball

Voir aussi 
 La Subaru Exiga, familiale à 7 places de Subaru